

Wydarzenia 

 12 marca – w Jerozolimie, po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej za panowania Dariusza Wielkiego ukończono budowę Drugiej Świątyni (data sporna lub przybliżona).